(дословно — Мальчик-мармелад) — сёдзё-манга, написанная Ватару Ёсидзуми. Публиковалась в журнале Ribon с мая 1992 по октябрь 1995 года. Всего было выпущено 8 томов. Манга была продана тиражом более 10 миллионов экземпляров. 

На основе сюжета манги был создан аниме-сериал, который транслировался по каналу TV Asahi с 13 марта 1994 по 3 сентября 1995. Всего было выпущено 76 серий. По сюжету манги был также выпущен роман, иллюстрированный Юри Кагеямой, чьи серии выходили в журнале Cobalt с июля 1994 по март 1996.

Сюжет 
У старшеклассницы Мики Койсикавы жизнь течёт скучно и спокойно до того момента, как её родители вдруг решили развестись. По той причине, что во время отдыха на Гавайях они оба нашли свои новые половинки. Родители ждут одобрения от дочери и приглашают на ужин другую пару с их сыном Юи Мацурой, который при любой возможности пытается развеселить Мики. Она находит его милым и привлекательным и влюбляется в него. Ей приходится смирится с новым расположением семьи, ведь теперь поменявшись парами две семьи переезжают жить в большой дом. Однако со временем их отношения начинают осложнятся из—за вмешательства других персонажей. Например, давление со стороны бывшего парня и одноклассника Гинта Суо, да и не только его...

На протяжении сериала развиваются отношения между Мики и Юи, под влиянием других персонажей и их взаимодействий.

Список персонажей 
 — Ученица средней школы. Член команды высшей команды тенниса. Она весёлая, дружелюбная и откровенная девушка. С другой стороны очень плаксивая, цепкая и эмоционально зависимая от других. Подрабатывает в Кафе-мороженом «Bobson». Позже она начинает работать в небольшом магазине украшений. Когда была в младшем классе, она призналась в любви парню по имени Гинта, но произошёл глупый случай. Это было несчастье для Мики, но позже она просто подружилась с ним. Кода родители поменялись парами, она стала жить в одном доме с Ю и позже влюбилась в него. Но они не говорили это родителям, т.к считали, что те не одобрят этого. Ведь формально Ю и Мики являются братом и сестрой. Позже они решают вступить в брак и признаться во всём родителям. Но родители не были против и дали благословение. В сериале к концу истории они вступают в брак. В манге после окончания колледжа.
Сэйю: Марико Кода

 — Главный герой сериала. Мики называет его мармеладным мальчиком. По характеру он полная противоположность Мики. Очень индивидуален, спокоен и скрытый в плане признания своих чувств. Ю очень одарённый, и у него хорошие спортивные навыки. Так он преуспевает во всех видах спорта. Не вступает в какие либо клубы, чтобы сосредоточится на учёбе. Мечтает стать архитектором. В аниме он отправляется на учёбу в высшее учебное заведение Сент-Эндрюс в Америке. Ю любит дразнить Мики, но этим он доказывает свои нежные отношения и теплоту к ней. Поцелуй от Мики был для него неожиданным, т.к это произошло через несколько дней, после того как они впервые познакомились. Также Ю хочет узнать, кто его биологический отец. Т.к жил он всё это время с крёстным отцом. Сначала он предполагает, что Джин его отец. А значит Мики его сводная сестра. Но потом он узнаёт, что его отец — Ёдзи.
Сэйю: Рётаро Окиаю

 — Лучший друг Мики и член теннисной команды. Мики была влюблена в него, так призналась ему в чувствах в записке. Но записки нашли его друзья, и Гинта, чтобы не ударится лицом в грязь, начал осмеивать содержимое записки. В это время Мики всё слышала. Хотя тогда у него тоже были чувства к Мики. Долго пытался признаться как он чувствовал себя после этого. Позже Мики и Гинта решили остаться просто друзьями. Однако их романтические отношения обостряются после появления Ю. Гинта начинает ревновать и пытается помешать развитию отношений Ю и Мики. Однако позже влюбляется в Арими.
Сэйю: Дзюнити Канэмару

 — Лучшая подружка Мики. Она единственная из богатой семьи. Очень красивая. Несмотря на это очень волнуется, т.к её родители постоянно ссорятся. Она влюбляется в учителя Синъити Намура. Но отношения между учителем и студентом являются большой проблемой. Позже они получают благословение от родителей и вступят в брак.
Сэйю: Вакана Ямадзаки

 — Бывшая одноклассница Ю из его бывшей школы. Любит его и поставила перед собой цель за три месяца влюбить Ю в себя, но потерпела неудачу. По истечении трёх месяцев они так и остаются просто друзьями. Позже от ревности пыталась рассорить Ю и Мики. Но в конечном счёте влюбляется в Гинта и они становятся парой.
Сэйю: Ая Хисакава

 — Двоюродный брат Гинта и одноклассник Арими. Он был влюблён в неё в течение долгого времени. Видит в Гинто конкурента. И соглашается ранее помочь Гинто помешать отношениям Ю и Мики. К концу сериала влюбляется в Яей, и они начинают встречаться.
Сэйю: Кадзунари Танака

 — Студент и президент третьего курса. Многие девушки влюбились в него, хотя он любит только Мэйко. Но она любит Намуру. Всё время пытается переманить её на свою сторону. Но в результате они просто остались друзьями. Сатоси также первый, кто узнал о том, что Ю увлекается архитектурой. Сначала из-за необычного поведения по отношению к Ю, Мики заподозрила что Сатоси — гей. Он помогает найти Ю биологического отца и предполагает что это Есимицу. Сатоси и Ю становятся потом лучшими друзьями.
Сэйю: Синъитиро Ота

 — Младшая двоюродная сестра Сатоси. Она работает моделью и любит красивые вещи. Полагает, что Мики слишком проста для отношений с Ю, решив, что она обманывает его, а на самом деле Ю любит Мэйко и пытается разрушить их отношения. Позже, когда она действительно рассоривает их, осознаёт свою ошибку и раскаивается. В аниме показано, что она влюблена в Ю и ревнует его из-за Мики.
Сэйю: Сакура Тангэ

 — Работает вместе с Мики в кафе-мороженом. Талантливый пианист. Влюблён в Мики. Однажды, найдя потерянный медальон, заставляет Ю подумать, что Мики больше ему не нужна. Но попытка проваливается, и позже Мики прощает Кэй его проступок. После этого он покидает свою работу, обещая скоро вернуться. Позже между ним и Судзу развиваются отношения. В аниме он значительно старше и в то время, пока Ю учится в Америке, снова пытается наладить любовные отношения с Мики и предлагает ей искреннюю и безоговорочную поддержку. Между ними проскакивает искра, однако Кей не сможет заменить Ю.
Сэйю: Акира Исида

 — Тренер по теннису и преподаватель английского языка. Влюбляется в Мэйко Акидзуки, которая отвечает ему симпатией. Однако так как он учитель а она студент, они должны держать свои отношения в тайне. Но позже тайна раскрывается, и происходит громкий скандал в школе. После этого он подаёт в отставку и уезжает в свой родной город Хиросиму, чтобы изучить недвижимость и взять на себя семейный бизнес. Намуро, несмотря на то что страстно любит Мэйко, пытается оттолкнуть её, чтобы они больше не встречались. Но та убеждает его, что в этом нет ничего постыдного и после того, как ей исполняется 17 лет, она уезжает к нему, и они заключают брак между собой.
Сэйю: Тору Фуруя

 — персонаж, эксклюзивный для аниме. Это очаровательная девушка с детским голосом и добрым сердцем, которую Рокутанда встречает на новогоднем празднике. Через несколько месяцев он снова встречает её, когда она отвергнута парнем, который отказывается взять у нее шоколадку. Цутому успокаивает её, и они вместе съедают шоколад, после чего в конце концов становятся парой. Она — один из немногих по-настоящему добродушных персонажей, и уж точно та девушка, которая меньше всего склонна дуться и строить интриги. У неё есть недостатки, например, странное мышление, но она один из немногих людей, которые никогда не насмехаются и не издеваются над Рокутандой. 
Сэйю: Мики Иноуэ

Список серий 
01. There is love, he's handsome. But I can't forgive them
02. Side effects of a kiss. He doesn't understand my feelings
03. Two kisses. Yuu had a girlfriend
04. Ginta's confession. I won't let you have her
05. Legendary girlfriend. Making a wish on a medallion
06. Love game. I really hate Ginta
07. Love in Hokkaido. What's going on with that couple
08. Fragrance of an adult. I'm not jealous
09. Part time job. The war of love depends on sales
10. Our first night. Surprise in the bathroom
11. Birthday. Yuu is watching me
12. Smash. I love both Yuu and Ginta
13. Love and friendship. Ginta, please take Arimi
14. Qualification of love. You don't deserve Yuu
15. Meiko's secret. I want to know about your feelings
16. A man's decision. Na-chan, please don't quit
17. Meiko's separation. I can't say goodbye
18. The direction of Yuu's love. Things aren't going as planned
19. Disturbed by the family register. Don't say it's ridiculous
20. Doubtful twosome. Yuu and Miwa are a couple
21. Trip to Karuizawa. Just as I thought - strange
22. Double date. We like each other, but don't understand each other
23. Impact of a confession. Yuu what are you talking about
24. The secret of Yuu's birth. I can't leave Yuu alone
25. Real kiss. I love you, Yuu
26. New anxiety. I'm too afraid to be happy
27. Love worries. How long will this happiness last
28. Unstable feelings. I'm going to get a part time job
29. Obstacle of love. I can't find the medallion
30. Rival. I love you, Yuu
31. Suzu and Kei. Those two make me nervous
32. Love at the school festival. Yuu and Kei's concert
33. Lost love. I love you
34. Breakup premonition. The Halloween conspiracy
35. Crossing each other's path. You mean we are going to break up
36. I'm alone. I'll make you forget him
37. Tearful reunion. I thought it was over between us
38. Anju's feelings. I want to be next in line to Miki
39. A bitter love. I've loved Yuu for a long time
40. A Holy night. I'm alone on Christmas Eve
41. The morning of lovers. Merry Christmas
42. New Year's pattern of love. It's going to be a wonderful year
43. Ski trip. I won't let you two be alone
44. Our future. Yuu's dream, my dream
45. Meiko's turnabout. I'm going to Hiroshima
46. To Hiroshima. Let me be by your side again
47. Couple on the beach. Because I care about you
48. The flavour of chocolate. Sweet and bitter Valentine
49. The shape of love. It's difficult to be happy
50. The foreign exchange student appears. Michael is...strange
51. Love triangle. Someone's messing things up...
52. Making a decision under the moonlight. Yuu don't leave me alone!
53. Making a memory. I won't regret it if anything happens
54. New life. Yuu I wonder how you're doing
55. Ripples again. New York is too far away
56. Lost pathway to love. My boyfriend is Yuu but...
57. Passing each other. I can't bear it! I'm so lonely...
58. Tone of a love confession. I want you to see me as a man
59. An uneasy weekend. I want to hear Yuu's voice
60. My love is far away. Yuu is in front of me
61. New York trap. Yuu, was I stupid?
62. Goodbye. I can't be your girlfriend anymore
63. Holding back the tears. I want to be alone
64. A pair's problems. I want to hear you voice
65. Solid decision. Miki...I'll take her
66. New choice. You don't have to forget him
67. Friends. I need Kei!
68. Indecisive lovers. Goodbye Ginta
69. The courage to love. I've decided
70. I'm home. What kind of face should I put on to meet him?
71. A night of stars & the moon. Although we're near each other...I'm lonely
72. Half brother and sister. Our happiness is breaking down
73. Farewell. I had to do it...
74. A box of memories. Bye bye Yuu
75. Brother and sister. We have to be separate
76. Departure. Our love progresses

Фильм 
Фильм 1995 года является приквелом к оригинальной истории, он показывает начальные события сериала, только с точки зрения Ю. По сюжету Ю вспоминает, как впервые поцеловал Мики в кабинете медсестры. Вспоминает так же как он впервые с ней встретился и как родители ему объявили что разводятся и меняются парами. Впервые он увидел Мики, когда она занималась теннисом, но не подозревал, что он будет с ней жить. Он целый день наблюдал за ней, и фильм раскрывает, что оказывается Ю был влюблён в Мики ещё до их знакомства.

Игра 
Компанией Bandai Entertainment в 1995 году была выпущена игра в жанре Симулятор свиданий. Здесь игрок в роли Мики должен завоевать сердце одного из трёх  её потенциальных кандидатов: Ю, Гинто и Кэй. Игра была выпущена для игровой приставки Super Nintendo.

Шоу сериал 
В Тайване на основе сюжета манги был снят сериал из 30 серий (пиньинь: Юзиянг Няньхай). В главных ролях снимались Стелла как Мики, члены поп—группы F4. В целом сюжет удалось сохранить, однако любовные треугольники были значительно упрощены.

27 апреля 2018 года выходит фильм Marmalade Boy

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт манги
 Официальный сайт аниме  

Toei Animation
Телесериалы на японском языке